Latendorf steht für:

 Latendorf, Gemeinde im Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein

Latendorf ist der Familienname folgender Personen:
 Christiane Latendorf (* 1968), deutsche Malerin

 Fritz Latendorf (1924–2000), deutscher Politiker (CDU)
 Ina Latendorf (* 1971), deutsche Politikerin, MdB (Die Linke)